Colette Ducarouge, personnage de fiction du film Jours tranquilles à Clichy de Claude Chabrol ;
François Ducarouge (1859-1913), homme politique ;
Gérard Ducarouge (1941-2015), ingénieur automobile.

Le patronyme Ducarouge serait issu du mot carrefour, mentionnant la convergence d’un groupe de maisons à l’écart du village. Il existe sous les formes Ducarogo, Ducaruge, Ducarruge, Ducarrouge et Ducarouge.